Le terme identités renvoie :
 aux identités remarquables en algèbre ;

Il peut aussi se rapporter : 
 aux multiples identités, terme psychologique s'appliquant aux êtres vivants.

Enfin, Identités est un film québécois de Samuel Thivierge dont la sortie est prévue pour 2017.